Härlunda kan syfta på:

Småland
 Härlunda socken, Småland – en socken i Småland, ingick i Allbo härad
 Härlunda landskommun, Småland – en tidigare kommun i Kronobergs län 1863–1951
 Härlunda församling, Växjö stift – en tidigare församling i Växjö stift –2018
 Härlunda kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Härlunda församling
 Härlunda distrikt – ett distrikt i Älmhults kommun och Kronobergs län 2016–

Västergötland
 Härlunda socken, Västergötland – en socken i Västergötland, ingick i Skånings härad
 Härlunda landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Härlunda församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift – 1989
 Bjärklunda kyrka – byggd som gemensam kyrka för Bjärka socken och Härlunda socken i Västergötland